Vilém ze Chartres (francouzsky Guillaume de Chartres) může být:

 Vilém ze Chartres – francouzský římskokatolický kněz, dominikán a kaplan krále Ludvíka IX. († před 1282)
 Vilém ze Chartres – velmistr templářského řádu († 1219)